Der Cessange FC ist ein luxemburgischer Fußballverein, der im Stadtteil Cessingen (deutsch: Zessingen; französisch: Cessange) in der Hauptstadt Luxemburg beheimatet ist.

Geschichte 
Gegründet wurde der Verein 2001 aus der Fusion der beiden Clubs FC Progres Cessingen und dem FC Bracarense Grund. Die Mehrzahl der Spieler waren hauptsächlich portugiesischer und kap-verdianischer Herkunft.

In der Saison 2004/05 erreichte man das Finale der Coupe de Luxembourg, welches man vor 2.801 Zuschauer im Stade Josy Barthel in Luxemburg-Stadt gegen den CS Petingen mit 0:5 verlor. Von 2005 bis 2008 spielte der Verein außerdem in der zweitklassigen Ehrenpromotion.

Im November 2022 einigten sich die Mitglieder dann darauf, den portugiesischen Namen zu streichen und ab der Rückrunde als Cessange FC anzutreten.

Platzierungshistorie

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele auf der Sportanlage (Complexe Sportif) „Boy Konen“ aus. Hierbei handelt es sich aber lediglich um einen Rasenplatz mit einer kleinen Holztribüne. Das etwa 1.000 Zuschauer fassende Spielfeld teilt sich der Verein mit dem AS Luxemburg/Porto. Nebenan befindet sich noch ein weiterer Kunstrasenplatz, der meistens von der Jugend genutzt wird.

Weblinks 
Steckbrief des Klubs
Vereinsprofil bei fupa.net

Einzelnachweise 

Cessange, FC
Sport (Luxemburg, Stadt)